Бретонське королівство (; ) — феодальна держава, що існувала в середині IX — початку X століть на території півострова Бретань.

Бретонське королівство було створено у 851 році внаслідок угоди між Еріспое (король Бретані 851-857) і королем Західного Франкського королівства Карлом II Лисим в Анже, восени 851 року. Зеніту своєї могутності королівство досягло за правління Саломона (король у 857—874), який приєднав до королівства західну частину Анжу, Котантен і Авранш.

Однак, після вбивства останнього Гурваном і Паскветеном, країна поринула до громадянської війни. Брат Паскветена, Ален I Великий (король у 874-907), був останнім королем краю. По його смерті в 907 році, Бретань потрапила під владу правителів Нормандії, але виборовши незалежність у 930-х роках, стала герцогством, і фактично незалежною державою аж до 1532 року, коли Бретань було остаточно приєднано до Франції.

Див. також 
 Список правителів Бретані
 Бретань (герцогство)
 Прапор Бретані
 Бретонці

Історія

Примітки

Посилання 
 Історія Бретані. Розділ 1: Народження нації 

Історичні області Франції
Колишні королівства
Середньовічні держави Франції
Історія Бретані
засновані в Європі 851
Держави і території, засновані 851
зникли в Європі 939